Az 1982-es férfi vízilabda-világbajnokságot Guayaquilben, Ecuadorban rendezték, az úszó-világbajnoksággal egyidőben.

A tornán 16 csapat vett részt. A mérkőzéseket július 30. és augusztus 7. között játszották. A világbajnokságot a Szovjetunió nyerte. A magyar csapat ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott a négyes döntőbe. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért játszhattak.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–16. helyért játszottak egy újabb csoportban.

A négyes döntőben és a helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a korábbi egymás elleni eredményeket beszámították.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott NSZK – Spanyolország 8–6-os és
a B csoportban lejátszott Szovjetunió – Egyesült Államok 8–5-ös eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Magyarország – Kuba 10–8-as és
a D csoportban lejátszott Jugoszlávia – Hollandia 7–6-os eredményét is.

Alsó ág

G csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Új-Zéland 20–5-ös és
a B csoportban lejátszott Ausztrália – Egyiptom 23–2-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Kína – Görögország 12–10-es és
a D csoportban lejátszott Franciaország – Kanada 12–11-es eredményét is.

Helyosztók

A 13–16. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Egyiptom – Új-Zéland 10–7-es és
a D csoportban lejátszott Franciaország – Kanada 12–11-es eredményét is.

A 9–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Olaszország – Ausztrália 10–9-es és
a C csoportban lejátszott Kína – Görögország 12–10-es eredményét is.

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az E csoportban lejátszott Egyesült Államok – Spanyolország 9–5-ös és
a F csoportban lejátszott Kuba – Jugoszlávia 9–8-as eredményét is.

Négyes döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az E csoportban lejátszott Szovjetunió – NSZK 11–8-as és
a F csoportban lejátszott Magyarország – Hollandia 7–6-os eredményét is.

Végeredmény

Források 
 
 

F1982
Világbajnokság
Guayaquil